Pattes de velours, un film de Claudio Gora de 1953, titre original : L'Incantevole nemica ;
 Pattes de velours, un album de bande dessinée paru en 2005.

Voir aussi 
 L'Espion aux pattes de velours  (titre original : That Darn Cat ! The Movie), film de 1965 réalisée par Robert Stevenson ;
 Patte de velours, téléfilm de Nelly Kaplan de 1985 ;
 Patte de velours, roman noir de Frédéric H. Fajardie de 1994 (Prix Paris-Première).